Le championnat d'Europe de rink hockey masculin des moins de 17 ans 2013 est la  de la compétition organisée par le Comité européen de rink hockey et réunissant tous les ans les meilleures nations européennes. Cette édition a lieu dans le Pavillon Polideportivo Municipal d'Alcobendas, en Espagne, du  au 7 septembre 2013.

Participants 

Source : http://eurohockeyalcobendas2013.com/media/index.html

Source : http://eurohockeyalcobendas2013.com/media/index.html

Source : http://eurohockeyalcobendas2013.com/media/index.html

Source : http://eurohockeyalcobendas2013.com/media/index.html

Source : http://eurohockeyalcobendas2013.com/media/index.html

Source : http://eurohockeyalcobendas2013.com/media/index.html

Source : http://eurohockeyalcobendas2013.com/media/index.html

Source : http://eurohockeyalcobendas2013.com/media/index.html

Source : http://eurohockeyalcobendas2013.com/media/index.html

Source : http://eurohockeyalcobendas2013.com/media/index.html

Phase de poule 

Première journée : Deuxième journée : 

Troisième journée : Quatrième journée : 

'''Cinquième journée :

Classement

Groupe A

Groupe B

Phase Finale

Matchs de classement 
Les derniers de chaque poule se rencontrent deux fois pour se disputer la .

Classement final

Meilleurs buteurs

Notes et références

Voir aussi

Lien externe 
 Résultats officiels

2013
Rink hockey feminin
Rink hockey, 2013
Rink hockey en 2013
Sport en Espagne en 2013
Sport en septembre 2013